Ipecac – sciroppo
 Ipecac Recordings – casa discografica